Osoby o tym nazwisku:
 Machmut Gariejew – radziecki dowódca wojskowy
 Timur Gariejew – uzbecki szachista